Samr steht für:
 Samaritanische Schrift (ISO-15924-Code), konsonantische Alphabetschrift der Samaritaner für religiöse Schriften

samr bezeichnet:
 samr, ein Codec, siehe Global System for Mobile Communications#Adaptive Multirate Codec (AMR)

SAMR bezeichnet:
 SAMR-Modell, ein Modell zur Analyse der technischen Integration im Schulunterricht
 Flughafen San Rafael (ICAO-Flugplatzcode), argentinischer Flughafen

SAM-R bezeichnet:
 SAM-R, ein Gewehr des United States Marine Corps, siehe Squad Advanced Marksman Rifle

Abkürzung